Dryanovets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дряновец) :
Dryanovets, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Dryanovets, village bulgare de l'obchtina de Razgrad, situé dans l'oblast de Razgrad ;
Dryanovets, village bulgare de l'obchtina de Byala, situé dans l'oblast de Roussé ;
Dryanovets, village bulgare de l'obchtina de Tchepelare, situé dans l'oblast de Smolyan.